Кызыл Яр — название населённых пунктов:

Россия 
 Кызыл Яр — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Кызыл Яр — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Кызыл Яр — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Кызыл Яр (Альшеевский район) — упразднённый в 1986 году посёлок Слаковского сельсовета Альшеевского района Башкирской АССР.

См. также 
 Кызыл-Яр.